Nitrous Oxide Systems (NOS) ist eine Marke für Lachgaseinspritzungs-Systeme von Holley Performance Products, einer Methode zur Leistungssteigerung von Verbrennungsmotoren. Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads der Marke innerhalb der Tuningszene und auch durch die Filmreihe Fast & Furious hat sich die Bezeichnung Nitrous Oxide Systems (bzw. NOS) zu einem Gattungsnamen für Lachgaseinspritzungssysteme entwickelt. Die Systeme unterscheiden sich durch Trockeneinspritzung, Nasseinspritzung und Direkteinspritzung.

NOS-Systeme sind, auch wenn sie fast so klingen, nicht mit einer Nitroeinspritzung zu verwechseln. Diese noch gebräuchlichen Systeme spritzen zwar auch N2O ein, aber als Zusatz werden noch Nitromethan oder Alkohole eingespritzt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite Holley

Produzierendes Unternehmen (Vereinigte Staaten)
Automobilzulieferer